Il toponimo Ionești può riferirsi a diverse località della Romania:
 Ionești, comune del distretto di Gorj
 Ionești, comune del distretto di Vâlcea